ПТК — сокращение, может означать:
 Природно-территориальный комплекс
 Программно-технический комплекс
 Петербургская топливная компания
 Петербургская транспортная компания
 Переключатель телевизионных каналов
Перспективный транспортный корабль